L'impédancemétrie est la mesure de l'impédance. Ce terme s'applique en particulier à :
 l’impédancemétrie ou bioimpédance, la mesure de la résistance électrique des tissus biologiques ;
 l’impédancemétrie, un examen d'otorhinolaryngologie qui enregistre le degré de souplesse du tympan.